Korte Raamstraat (Brugge)
Korte Raamstraat (Breda)